La formula molecolare C20H28O2 può indicare:
 Isotretinoina
 Alitretinoina

Formule molecolari